

Musique 

 Quench, un des pseudonymes de CJ Dolan.

Science 

 Quench, anglicisme utilisé en chimie pour désigner l'inactivation d'un réactif
 Quench, quenching ou quenchage désignent en résonance magnétique nucléaire une situation d'urgence dans laquelle un aimant supraconducteur risque d'être détruit. Voir "Spectromètre RMN".
 Quenching en spectroscopie infrarouge désigne la propriété qu'ont certaines substances d'empêcher le phénomène de fluorescence ; en français, on parle d'extinction de fluorescence.